Villemer  puede referirse a: 

 Villemer, comuna francesa situada en Sena y Marne; o
 Villemer, comuna francesa situada en Yonne.